Apfaltern steht für:
 Abfaltern (Adelsgeschlecht), steirisches Adelsgeschlecht

Apfaltern ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst von Apfaltern (1720–1767), österreichischer Jesuit und Philosoph
 Johann Nepomuk von Apfaltern (1743–1817), Militärperson
 Leopold von Apfaltern (1731–1804), Jesuit und Mathematiker
 Rudolf von Apfaltern (1818–nach 1870), Militärperson